Khudāganj kan syfta på följande platser:

Indien 

 Khudāganj (ort i Indien, Shāhjahānpur), Uttar Pradesh, 
 Khudāganj (ort i Indien, Farrukhābād), Uttar Pradesh, 

Robotskapade Indienförgreningar